L'édition 2006 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Jonas Björkman et Max Mirnyi celle de double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi se dote d'un sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex

Pendant le tournoi 
Rafael Nadal affronte en finale le n°1 mondial Roger Federer, il remporte sa  en 4 confrontations contre le Suisse à seulement 19 ans.

Lauréats 
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale Fabrice Santoro et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal remporte sa  consécutive sur le circuit ATP, il est l'auteur de la  plus longue série, derrière Björn Borg et Roger Federer. Ce dernier a remporté 24 finales consécutivement dans sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Sport à Monaco en 2006
Tennis masculin en 2006
Tennis en avril 2006